34-й чемпионат мира по биатлону должен был пройти с 6 по 14 февраля 1999 года в финском Контиолахти. Однако из-за очень сильных морозов (до −25 °C) все старты были сорваны. Спортсмены долгое время пребывали в бездействии, не зная, состоятся ли гонки в Контиолахти или будут перенесены в другой город. Президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг предпочёл ждать до последнего. 11 февраля состоялось заседание оргкомитета чемпионата мира и представителей Международного союза биатлонистов, на котором принято решение провести в Контиолахти в оставшиеся три дня, если позволит погода, спринтерские гонки, гонки преследования и эстафеты, а индивидуальные гонки и масс-старты провести в рамках этапа Кубка мира в Хольменколлене. Проведение этих гонок в рамках этапов в американском Лейк-Плэсиде или канадском Валь-Картье исключалось, поскольку не все сборные готовы были участвовать в заокеанских этапах. К 12 февраля температура поднялась до −15 °C и представился шанс провести спринтерские гонки, но в то же время был сильный ветер и снегопад, что помешало многим спортсменам показать приемлемые результаты в стрельбе. 14 февраля прошли гонки преследования, все остальные соревнования были проведены на заключительном этапе этого сезона в Хольменколлене 11 и 13 марта.

У мужчин самым успешным стал немец Свен Фишер, завоевавший два «золота» и одно «серебро», у женщин триумфатором чемпионата стала Елена Зубрилова с Украины, на чьём счету три золотых медали и одна бронзовая. Зубрилова продемонстрировала замечательную скорость, которая позволила ей добиться успехов даже несмотря на неудачную стрельбу. У россиянок хорошо провела чемпионат 22-летняя Альбина Ахатова, которой всего полторы секунды не хватило, чтобы взойти на пьедестал. Зато в индивидуальной гонке Альбина всё-таки завоевала «бронзу». Всего на счету российской сборной 3 серебряных медали и одна бронзовая.

Начиная с этого сезона из программы чемпионатов мира по биатлону исключена командная гонка (её заменила гонка с общего старта).

Мужская сборная Беларуси выиграла эстафету впервые в истории чемпионатов мира.

Мужчины

Спринт. 10 км 
Дата: 12 февраля

Гонка преследования. 12,5 км 
Дата: 14 февраля

Индивидуальная гонка. 20 км

Масс-старт. 15 км

Эстафета. 4×7,5 км

Женщины

Спринт. 7,5 км 
Дата: 12 февраля

Гонка преследования. 10 км 
Дата: 14 февраля

Индивидуальная гонка. 15 км

Масс-старт. 12,5 км

Эстафета. 4×7,5 км

Зачёт медалей 

Чемпионаты мира по биатлону
Международные соревнования по биатлону в Норвегии
Международные соревнования по биатлону в Финляндии
1999 год в биатлоне
Февраль 1999 года
Спорт в Норвегии в 1999 году
Чемпионаты мира в Норвегии